<p align="justify">Mister Global 2017 foi a 4ª edição do concurso de beleza masculino de Mister Global, que visa eleger o mais belo e mais capacitado candidato para levar a sua mensagem como cidadão cultural para diversos países, estimulando atividades filantrópicas, sociais e ambientais. Pradit Pradinunt, idealizador da competição, realizou o evento em conjunto com o empresário Adisorn Suddee, da M Group Organize & Media Co Ltd junto à Autoridade de Turismo da Tailândia. O certame se realizou na 2ª maior cidade do País, Chiang Mai no dia 20 de Maio com a participação de vinte e oito (28) aspirantes ao título. O concurso foi televisionado pelo site oficial, you tube e facebook live, na ocasião sagrou-se campeão o brasileiro Pedro Henrique Gicca.

Resultados

Colocações

Prêmios Especiais 
Foram distribuídos os seguintes prêmios este ano:

{| class="sortable" border="5" cellpadding="4" cellspacing="2" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #EEDD82; border: 2px #aaa solid; border-collapse: 2px collapse; font-size: 95%;"
|- bgcolor="#EEDD82" colspan=10 align="center"
|width="170"|Prêmio||width="300"|País e Candidato

|-
| align=center|Mister Simpatia
|
  Coreia do Sul - Sujae Yoo
|-
| align=center|Mister Fotogenia
|
  China - Shi Yu Quan
|-
| align=center|Mister Talento
|
  Vietnã - Thuận Nguyễn
|-
| align=center|Mister Sorriso
|
  Filipinas - Alfred Ventura
|-
| align=center|Melhor Físico
|
  África do Sul - Gerrie Havenga
|-
| align=center|Mister Best Model
|
  Espanha - Daniel Sampedro
|-
| align=center|Melhor Traje Típico|
  Sri Lanca - Menuka Alwis
|-
| align=center| Mister Voto Popular 1
|
  Mianmar - Paing Soe Tun
|}

 O mister eleito pelo voto popular entrou no Top 16.

 Ordem dos Anúncios 

 Top 16 
 Mianmar
 China
 Inglaterra
 Panamá
 África do Sul
 Índia
 Brasil
 Coréia do Sul
 Espanha
 Malásia
 Porto Rico
 Indonésia
 Cazaquistão
 Chile
 Filipinas
 Vietnã

 Top 10 
 Indonésia
 Vietnã
 Porto Rico
 Índia
 África do Sul
 China
 Espanha
 Brasil
 Inglaterra
 Chile

 Top 05 
 Brasil
 Chile
 África do Sul
 Inglaterra
 Vietnã

 Jurados 
 Preliminar 
Escolheram os semifinalistas:

 Tomáš Martinka, Mister Global 2016;
 Pradit Pradinut, organizador do concurso;
 Josephine Tan, Supermodel Internacional 2016;
 Adisorn Suddee, CEO do M Group Organize & Media.
 Tawatchai Jaikhan, Vice-Mister Global 2016;

 Candidatos 
Disputaram o título este ano:

 Histórico 
 Substituições 
  Brasil - William Severo ► Pedro Gicca.
  Coreia do Sul - Seong Min Lee ► Sujae Yoo.
  Estados Unidos - Christopher Negron ► Sessle Sarpy.

 Desistiram durante o concurso 
  Holanda - Franciscus de Leede
  Turquia - Can Dalçık

 Desistiram antes do concurso 
  Estados Unidos - Sessle Sarpy
  Etiópia - Abel Sahlu
  México - Gabriel Vela
  Nepal - Anuj Maskey
  Peru - Adrián Alvarado
  Zâmbia - Mweene Ngandu

 Estatísticas 
Candidatos por continente:

  Ásia: 16. (Cerca de 57% do total de candidatos)
  Américas: 6. (Cerca de 20% do total de candidatos)
  Europa: 5. (Cerca de 20% do total de candidatos)
  África: 1. (Cerca de 3% do total de candidatos)
  Oceania: 0.

 Crossovers 
Candidatos em outros concursos:Mister Mundo 2016:  Inglaterra - Christopher Bramell (4º. Lugar)
 (Representando a Inglaterra em Southport, na Inglaterra)Manhunt Internacional 2016:  Inglaterra - Christopher Bramell (3º. Lugar)
 (Representando a Inglaterra em Shenzhen, na China)Mr Universal Ambassador 2016:  Bangladesh - Naseef Rahman
 (Representando Bangladesh em Bali, na Indonésia)Mister Continentes Unidos 2016:  Bangladesh''' - Naseef Rahman
 (Representando Bangladesh em Pasig, nas Filipinas)

Links Externos 
 Site
 Site Oficial 

 Plataformas digitais
 Mister Global no Facebook 
 Mister Global no Instagram 

Concursos de beleza
Concursos de beleza de 2017